Hiedler ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Hiedler (1898–1941), österreichischer Politiker (NSDAP) und SS-Führer
 Ida Hiedler (1867–1932), österreichische Opernsängerin 

Siehe auch
 Hitler (Familie)